Подземная саламандра () — вид хвостатых земноводных из семейства безлёгочных саламандр.

Распространение 
Эндемик США, ареал вида охватывает север Арканзаса, юго-восток Канзаса, юг Миссури и северо-восток Оклахомы.

Описание 
Общая длина достигает 12-14 см. Голова уплощена. Глаза редуцированы: маленькие, поднятые вверх, закрыты кожей и чуть просвечиваются. Туловище сильно сжатое с боков и кажется очень тонким. Имеет 16-19 рёберных борозд. Хвост достаточно длинный. Окраска розово-белая с оранжевыми пятнами по бокам, на лапах и хвосте.

Образ жизни 
Обитает в карстовых гротах и пещерах. Приспособилась к жизни в подземных водоёмах, на поверхности не появляется. Питается беспозвоночными и их личинками.

Размножение 
Самка откладывает до 13 яиц. Личинки длиной 3 см, имеют высокий хвостовой плавник и внешние жабры. Живут в горных потоках, имеют нормальную пигментацию кожи и хорошо развитые глаза. Окрашены в коричневый или пурпурно-серый цвет с жёлтыми пятнами по бокам. После метаморфоза, который длится от 1 до 3 лет, пещерная саламандра уходит в подземные потоки.

Примечания

Литература 
 Conant, Roger, and Joseph T. Collins (1998) Peterson Field Guide to Reptiles and Amphibians Eastern/Central North America. 3rd ed. Houghton Mifflin Company, p. 498 ISBN 0395904528
 Behler, John L., and F W. King (1979). National Audubon Society Filed Guide to North American Reptiles and Amphibians. New York: Alfred A. Knopf, Inc, p. 356 ISBN 0394508246
 Trauth, S. Robinson, H. Plummer, M. (2004) The Amphibians and Reptiles of Arkansas. University of Arkansas press. pp. 104–05 ISBN 1557287384

Земноводные Северной Америки
Животные, описанные в 1892 году
Безлёгочные саламандры
Эндемики США